

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Molb“ beginnt.

Molb 



Molbe 
 Molberg Hansen, Erik (* 1966), dänischer Kameramann und Fotograf
 Molberg, Anna (* 1990), norwegische Politikerin
 Mölbert, Hermann (1916–1997), deutscher Agrarökonom, Landarbeitswissenschaftler und Bautechnologe
 Mölbert, Jakob (1893–1979), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister von Bitburg und Bad Honnef

Molby 
 Mølby, Jan (* 1963), dänischer Fußballspieler und -trainer
 Mølby, Johnny (* 1969), dänischer Fußballspieler